Hästen steht für:

 I. Hästen, Ortsteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen
II. Hästen, Ortsteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen
III. Hästen, Ortsteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 HC Vita Hästen